Малолетка — это слово может быть использовано в качестве синонима сло́ва ребёнок вообще; но обычно это слово употребляется в более узких смыслах: подросток, не достигший совершеннолетия, или возраста согласия, или половой зрелости, или возраста наступления уголовной ответственности, либо любого другого имеющего юридическое или социальное значение подросткового возраста или статуса. В РФ лицо не достигшее 14 лет (ст. 28 ГК РФ).
 Малолетка — на уголовном жаргоне название пенитенциарных учреждений типа воспитательная колония (ВК), до 1997 года — воспитательно-трудовая колония (ВТК), в которые сажают несовершеннолетних, совершивших преступления.

Фильмы 
Малолетка (фильм):

Песни 
Песня «Малолетка» — несколько песен с таким названием, в частности:
 Песня «Малолетка» — жанра «русский шансон»; исполнена Наговицыным Сергеем Борисовичем — в этой песне словом «малолетка» называется место отбывания лишения свободы («зона») для детей, совершивших преступления.
 У Наговицына С. Б. есть также песня «Малолетки».
 «Малолетка» — песня жанра «русский шансон», исполненная Барабашем Юрием Владиславовичем (псевдоним Петлюра) — в этой песне тоже словом «малолетка» называется «зона» для малолетних правонарушителей.

Другое 
 «Малолетка» — ВИА Оксаны Почепы.

См. также 
 Jailbait
 Малолетки — село в Барвенковском районе Харьковской области (Украина).
 Малолетков, Борис С. — актёр.
 Малолетов, Дмитрий Иванович.

Примечания